Dit is een lijst met afleveringen van de Nederlandse televisieserie Brugklas.

Serieoverzicht

Afleveringen

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

Seizoen 4

Seizoen 5

Seizoen 6

Seizoen 7

Seizoen 8

Seizoen 9

Seizoen 10

Seizoen 11

Referenties 

Brugklas